

Geografia

Australia 
 Hermannnsburg – miejscowość

Niemcy 
 Hermannsburg – dzielnica gminy Südheide w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Celle

Republika Południowej Afryki 
 Hermannsburg – miejscowość